Austria:
 Metnitz – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan
 Metnitz – rzeka, dopływ Gurk

Osoby:
 Gustav von Metnitz – burmistrz Klagenfurt am Wörthersee